ATD steht als Abkürzung für:

 Abdomentransversaldurchmesser, ein Wert in der Schwangerschaftsdiagnostik
 Actual time of departure, tatsächlicher Startzeitpunkt eines Luftfahrzeuges oder Schiffes
 All Together for Dignity, siehe ATD Vierte Welt
 Das Alte Testament Deutsch, biblisch-theologische Kommentarreihe
 Anthropomorphic Test Device, siehe Crashtest-Dummy
 Antiterrordatei, eine Datenbank deutscher Sicherheitsbehörden
 Asynchronous Time Division, ein Multiplexverfahren

AT/D steht für:
 Verzollung einer Vereinfachten Zollanmeldung, Belegart in der Zollabfertigung

atd steht für:
 ein Daemon zum Unix-Befehl at, siehe at (Unix)

Abkürzung